Янн — фамилия.

 Янн, Жан (фр. Jean Yanne, 1933—2003) — французский актёр, сценарист и режиссёр, журналист.
 Янн, Ханс Хенни (нем. Hans Henny Jahnn, 1894—1959) — немецкий прозаик и драматург, эссеист, теоретик искусства, литературный критик, специалист в области музыки, органный мастер.

См. также 
 Ян